Sagnac är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Georges Sagnac (1869–1928), fransk fysiker
 Philippe Sagnac (1868–1954), fransk historiker